Эль-Корониль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Гвадалькивир. Занимает площадь 92 км². Население 5042 человека (на 2010 год). Расстояние 53 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento
 
 

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи